Il toponimo Masaka può riferirsi a diverse località:

Masaka – settore del Ruanda nel distretto di Kicukiro
Masaka – città dell'Uganda capoluogo del distretto omonimo